X-Files (The X-Files) – serie televisiva statunitense andata in onda dal 1993 al 2016
X-Files – nell'universo finzionale dell'omonima serie, dossier riguardanti casi etichettati come irrisolti dall'FBI a causa componenti ritenute paranormali
X-Files - Il film (The X-Files) – film del 1998 tratto dalla serie
X-Files - Voglio crederci (The X-Files: I Want to Believe) – film del 2008 tratto dalla serie
X-Files (The X-Files) – serie a fumetti basata sulla serie
The X-Files: The Game – videogioco del 1998 basato sulla serie
X Files – mixtape di Chris Brown del 2013
X-Files - Spiriti del male – romanzo del 1996 scritto da Charles L. Grant